Ielan (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Ielan (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia